Локон:
 Локон — форма волос, на голове человека, которая зависит от их поперечного сечения.
 Локон — действующий вулкан.